Bronin ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan O’Konnel-Bronin (* 1973), estnischer Fußballspieler
 Luke Bronin (* 1979), US-amerikanischer Politiker und Anwalt, Bürgermeister von Hartford